Carpio (Valladolid), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid
El Carpio, een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
Carpio (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Carpio (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk